Чю́рклунд () — шведская фамилия. Известные носители:

 Чюрклунд, Вилли (1921—2009) — финский прозаик, драматург.
 Чюрклунд, Кира (род. 1951) — финская спортсменка-конник.